

Жінки 
 Буланова Валентина Костянтинівна — українська актриса.
 Буланова Оксана Валеріївна — міністр соціального захисту і праці ПМР.

Чоловіки 
 Буланов Володимир Олексійович (* 1978) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Буланов Олексій Парфенович — полковник РА, Герой Радянського Союзу.

Також 
 Буланова — річка в Полтавській області, права притока Ворскли.